W Rumunii
 Trestioara – wieś w okręgu Buzău, w gminie Chiliile
 Trestioara – wieś w okręgu Buzău, w gminie Mânzălești
 Trestioara – wieś w okręgu Gorj, w gminie Drăgotești
 Trestioara – wieś w okręgu Prahova, w gminie Vâlcănești